Das Hurghada International 2011 fand vom 12. bis 19. Mai 2011 in Hurghada, Ägypten, statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2010/11 und gehörte als einziges Turnier in dieser Saison zur Wertungskategorie International 70. Das Turnier der Damen war Teil der WSA World Tour 2010/11 und gehörte zur Wertungskategorie WSA Silver 20.

Der topgesetzte Ramy Ashour besiegte im Endspiel der Herren Karim Darwish mit 11:9, 9:11, 12:14, 11:9 und 11:3, während in der Damenkonkurrenz Raneem El Weleily das Turnier gewann. Sie bezwang im Finale Omneya Abdel Kawy mit 11:5, 12:10 und 11:9. Ashour sicherte sich mit seinem Erfolg den 20. Titelgewinn auf der World Tour, für El Weleily war es der zweite Profititel.

Die Teilnehmerfelder der Herren- und Damenkonkurrenz bestanden aus jeweils 16 Spielern, davon waren vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die vier besten Spieler wurden bei den Herren gesetzt, bei den Damen die acht besten Spielerinnen. Per Wildcard erhielt Mohamed Abouelghar bei den Herren einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 77.500 US-Dollar bei den Herren und 20.000 US-Dollar bei den Damen.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse der Herren auf squashinfo.com (englisch)
 Ergebnisse der Damen auf squashinfo.com (englisch)

Einzelnachweise 

2011
PSA World Tour 2010/11
WSA World Tour 2010/11